Rhodococcus peut désigner :

 Rhodococcus Zopf, 1891 : un genre de Bactéries (Actinobacteria : Nocardiaceae) 
 Rhodococcus Borkhsenius, 1953 : un genre d’Insectes (Hemiptera : Coccidae) 
 Rhodococcus A.Hansgirg in V.B. Wittrock & C.F.O. Nordstedt, 1884 : un genre de Cyanobactéries, synonyme de Chroococcus (Chroococcaceae)
Rhodococcus Hirose, 1958 : un genre d’Algues rouges, synonyme de Cyanidium (Cyanidiales : Cyanidiaceae)